Картопья:

 Картопья (приток Мулымьи) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Картопья (приток Нюриха) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.